Jérôme Bouvier est un réalisateur et directeur de la photographie français.

Il travaille en 1995 sous la direction de Luc Jacquet pour la réalisation d'un documentaire Le Printemps des phoques de Weddell. En 2003, il réalise aux côtés de Jean-François Barthod le documentaire Le Léopard de mer, seigneur des glaces. Il est directeur de la photographie du documentaire La Planète blanche en 2006, et opérateur caméra pour Luc Jacquet et son film Le Renard et l'Enfant pour lequel il réalise un making-of intitulé Sur les traces du renard. Il travaille à nouveau avec Jacquet sur Il était une forêt, La Glace et le Ciel et L'Empereur, ainsi que pour l'exposition Antarctiva présentée au Musée des Confluences à Lyon.

Documentaire 
Antarctica, sur les traces de l'empereur, 2016, 1h31mn.

Liens externes  
 
 

Réalisateur français
Documentariste français
Directeur de la photographie français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu